Акгул Аманмурадова и Ај Сугијама је требало да бране титулу.
Сугијама се повукла 2009, а Аманмурадова је играла са Ренатом Ворачовом. Изгубиле су у првом колу од Каре Блек и Данијеле Хантухове, 6–3, 6–3.

Носиоци 
  Лизел Хубер /  Марија Хосе Мартинез Санчез (полуфинале, предале меч)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (финале)
  Алиса Клејбанова /  Франческа Скјавоне (прво коло)
  Лиса Рејмонд /  Рене Стабс (побједнице)

Жреб

Спољашње везе 
 Жреб

Међународно првенство Истборна — женски парови
Међународно првенство Истборна 2010.